Милорад (Миле) Станулов (; род. 10 февраля 1953, Зренянин, СФРЮ) — сербский гребец (академическая гребля). Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1978 года. Обе свои олимпийские медали завоевал в паре с Зораном Панчичем (Станулов и Панчич — единственные сербы, завоевавшие олимпийскую медаль в академической гребле).

Чемпион Средиземноморских игр в одиночках (1979). Пятикратный чемпион Балкан (1979, 1982 — в одиночках). Двенадцатикратный чемпион Югославии (1978, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 — в одиночках, 1979, 1983, 1985 — в парных двойках, 1986, 1987, 1988 — в парных четвёрках).

Обучаясь в гимназии, занимался баскетболом, гандболом, карате, бегом на средние дистанции. В академическую греблю пришёл в 1970 году, в возрасте 17 лет, по приглашению одноклассника Раше Мемаровича, в клуб «Бегей 1883» (). Первым тренером стал Драгутин Рацкович Брка.

5 ноября 2021 года вышел документальный фильм Стоянки Лекич «Олимпиец с реки Бегей» (), посвящённый Станулову.

Примечания

Ссылки 
 
 Postao je sportista sa 17, pa bio heroj nacije – neverovatna priča Milorada Stanulova
 MILORAD STANULOV, IKONA SRPSKOG VESLANJA: I danas bih čamac na leđima nosio

Родившиеся в Зренянине
Гребцы (академическая гребля) Сербии
Гребцы (академическая гребля) Югославии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы Средиземноморских игр
Чемпионы Югославии по академической гребле